Мессена ():
 Мессена — персонаж древнегреческой мифологии.
 Мессена — город в Мессении (область в Древней Греции), современный Месини.

См. также 
 Месини (значения).